Family Circle Cup 2013 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2013 году соревнования прошли в 41-й раз. Турнир относился к премьер категории, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 1 по 7 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Серена Уильямс
 пары —  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова

Соревнования

Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Елену Янкович со счётом 3-6, 6-0, 6-2.
 Уильямс выиграла 3й титул в сезоне и 49й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступает 1й финал в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Кристина Младенович /  Луция Шафаржова обыграли  Андреа Главачкову /  Лизель Хубер со счётом 6-3, 7-6(6).
 Младенович выиграла 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Шафаржова выиграла 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2013
 Премьер турнир WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Апрель 2013 года
2013